Fernando López Arias kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fernando López Arias, Jesús Carranza, Veracruz, 
 Fernando López Arias, Cosamaloapan de Carpio, Veracruz, 
 Fernando López Arias, Uxpanapa, Veracruz, 
 Fernando López Arias, Isla, Veracruz, 
 Fernando López Arias, Nogales, Veracruz, 
 Fernando López Arias, Tatahuicapan de Juárez, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar